Döhl ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schmidt-Döhl (* 1963), deutscher Baustoffwissenschaftler
 Frédéric Döhl (* 1978), deutscher Musikwissenschaftler und Jurist
 Friedhelm Döhl (1936–2018), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Hartmut Döhl (* 1941), deutscher klassischer Archäologe
 Reinhard Döhl (1934–2004), Literatur- und Medienwissenschaftler, Autor und Künstler

Siehe auch:

 Thöl